59-я армия — наименование армии в различных государствах:
 59-я армия — в СССР.
 59-я армия — в Японии.